Alptraum steht für:
 Albtraum, eine nichtorganische Schlafstörung
 Alptraum (1991), US-amerikanisches Filmdrama
 Alptraum (1992), finnischer Kriminalfilm
 Polizeiruf 110: Alptraum, Kriminalfilm (1981)
 Tatort: Alptraum, deutscher TV-Krimi (1997)
 Tatort: Alp-Traum, deutscher TV-Krimi (1999)
 Alptraum – Das letzte Abenteuer, Schweizer Abenteuerfilm (2016)